Geografia
Rio Tana — o mais extenso do Quénia
Lago Tana — maior lago da Etiópia, onde nasce o Nilo Azul
Tana (Finnmark) — comuna da Noruega
Tana (Bombaim) — subúrbio de Bombaim, chamado Thane em inglês
Azov — conhecida durante a Idade Média como Tana

Outros usos
1641 Tana — asteroide
 Tana (gênero) - gênero botânico

Desambiguações de topônimos